KSVG bezeichnet:
 KSVG (Software), ein KDE-Programm zu Darstellung von SVG.

Als Abkürzung:
 Künstlersozialversicherungsgesetz, regelt die gesetzliche Sozialversicherung für Künstler und Publizisten in Deutschland.
 Kommunalselbstverwaltungsgesetz, ein saarländisches Landesgesetz.

KSVG